The Financial Express, journal indien
 The Financial Express, journal du Bangladesh